«Ravno do dna» — музичний альбом гурту Azra. Виданий 1982 року лейблом Jugoton. Загальна тривалість композицій становить 121:58. Альбом відносять до напрямку рок.

Список пісень 

 «Uradi nešto»
 «Poziv na ples»
 «Tople usne žene»
 «Iggy pop»
 «Bankrot mama»
 «A šta, da radim»
 «Lijepe žene prolaze kroz grad»
 «Plavo — smeđe»
 «Reket roll iz šume Striborove»
 «Vrijeme odluke»
 «Nemoj po glavi d.p.»
 «Vrata podzemnih voda»
 «Pit. I to je Amerika»
 «Grad bez ljubavi»
 «Svjetska lada»
 «Kad Miki kaže da se boji»
 «Pametni i knjiški ljudi»
 «Jablan»
 «Sestra Lovel 1984»
 «Suzy F. (kada vidim Beč)»
 «Ne želim ništa loše da ti uradim»
 «Marina»
 «Prokleto ljut»
 «Sjaj u kosi»
 «Ne mogu pomoći nikome od nas»
 «Ostavi me nasamo»
 «Đoni budi dobar»
 «Fa fa fa»
 «Gracija»
 «Provedimo vikend zajedno»
 «Visoko iznad vlakova»
 «Teško vrijeme»
 «Ravno do dna»
 «Nedjeljni komentar»
 «Rođen da budem šonjo»
 «Poljubi me»
 «Poljska u mome srcu»
 «Kurvini sinovi»
 «Uvijek ista priča»
 «Krvava Meri»
 «Užas je moja furka»
 «Balkan»
 «Odlazak u noć»
 «Obrati pažnju na posljednju stvar»
</div>

Посилання 
 інформація на discogs.com 

Альбоми Azra